Бурна-Буриаш:

 Бурна-Буриаш I — касситский царь Вавилонии, правил во 2-й половине XVI века до н. э.
 Бурна-Буриаш II — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1376—1347 годах до н. э.